Os Vocalistas Tropicais foram um conjunto vocal e instrumental brasileiro formado em Fortaleza, Ceará em 1941. O grupo teve várias formações até se definir, em 1946, com os seguintes componentes: os fortalezenses Nilo Xavier da Mota (*1922), líder, violão e arranjos; Raimundo Evandro Jataí de Sousa (*1926), vocal, viola americana e arranjos; Artur Oliveira (*1922), vocal e percussão; Danúbio Barbosa Lima (*1921), percussão; e o recifense Arlindo Borges (*1921-1994), vocal e violão solo.

Apresentavam-se na Ceará Rádio Clube até 1944, quando excursionaram por São Luís do Maranhão, onde se apresentaram na Rádio Timbira e no Hotel Cassino Central, e em Manaus, AM, apresentando-se na Rádio Baré. Em 1945, o conjunto seguiu para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades de trabalho. Ali, eles assinaram contratos com a Rádio Mundial e com a gravadora Odeon, pela qual lançaram o primeiro disco, em 1946, com o fox Papai, Mamãe, Você e Eu, da autoria de Paulo Sucupira, e o balanceio Tão Fácil, Tão Bom, de Lauro Maia. Foi um sucesso. Nessa época, o cantor e compositor Paulo Sucupira integrou o conjunto, e gravou com eles os primeiros discos.

Em 194 emplacaram seu primeiro sucesso de Carnaval: Jacarepaguá (Marino Pinto, Paquito e Romeu Gentil), que chegou a vencer o Concurso Oficial da Prefeitura do Distrito Federal, realizado no Teatro João Caetano.

Terminado o contrato com a Rádio Mundial, o grupo passou a se apresentar na Rádio Tupi. Eles trabalharam em diversos cassinos cariocas, antes mesmo destes serem fechados e proibidos, e participaram de cinco filmes brasileiros.

Participaram das revistas musicais Quem está de ronda é São Borja e Confete na Boca (1949 e 1950, respectivamente) com Dercy Gonçalves, realizados no Teatro Glória.

O grupo se desfez em 1963 por não ter mais espaço na mídia, como tantos outros artistas, deixando 49 discos em 78rpm nas gravadoras Odeon, Copacabana e Continental.

Sucessos
A Maior Maria, João de Deus Ressurreição e G. Cardoso (1949)
Coitadinho do Papai, Henrique de Almeida e M. Garcez (c/Marlene) (1947) 
Daqui Não Saio, Paquito e Romeu Gentil (1950) 
Diamante Negro, David Nasser e Marino Pinto (1950)
Exaltação a Noel, Waldemar Ressurreição (1948) 
Guarda-Chuva de Pobre, Raul Sampaio, Chico Anysio e Rubens Silva (1955) 
Jacarepaguá, Paquito, Romeu Gentil e Marino Pinto (1949) 
Marieta Vai, Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti (1953) 
Não Falem Mal de Ninguém, Dias da Cruz e Ciro Monteiro (1952) 
Não Manche Meu Panamá, Alcebíades Nogueira (1948) 
O Lugar da Solteira, Pedro Caetano, Clemente Moniz e Guilherme Neto (1955) 
Pedido a São João, Herivelto Martins e Darci de Oliveira (c/Ruy Rey) (1953) 
Samba, Maestro!, Alcebíades Nogueira (1953)
Tomara Que Chova, Paquito e Romeu Gentil (1950)
Trevo de Quatro Folhas (I'm Looking Over a Four Leaf Clover), Harry Woods e Mort Dixon, versão de Nilo Sérgio (1949)
Turma do Funil, Mirabeau, Milton de Oliveira e Urgel de Castro (1956)

Cultura de Fortaleza
Bandas do Ceará